Motocyklowe Grand Prix Japonii 2000 - trzecia eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 7 - 9 kwietnia 2000 na torze Suzuce w Suzuka.

Wyniki 500 cm³

Wyniki 250 cm³

Wyniki 125 cm³

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie MotoGP 

Motocyklowe Grand Prix Japonii
2000 w Japonii
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2000
Motocyklowe Grand Prix Japonii w Suzuce